

Reti televisive 
JTV – rete televisiva indonesiana, nota anche come JTV Surabaya oppure come Jawa Timur Televisi
JTV – rete televisiva in lingua giapponese che trasmette in Nuova Zelanda, gestita da World TV
JTV – rete televisiva statunitense diffusa nella contea di Jackson (Michigan)
JTV – acronimo di Juventus TV, canale tematico della società calcistica Juventus Football Club
JTV – altra denominazione di Jeonju Television, rete televisiva sudcoreana gestita dalla SBS
JTV – altra denominazione di Jewelry Television, rete televisiva statunitense nota anche come America's Collectibles Network

Altro 
JTV – altro titolo di triple j tv, un programma televisivo in onda su ABC1 e su ABC2 dal 2006
JTV – titolo di un album del cantante Justin Lo, pubblicato da Gold Typhoon nel 2007